David Wilkie est un nom notamment porté par :
 David Wilkie (1785-1841), peintre écossais ;
 David Wilkie (1882-1938), chirurgien écossais ;
 David Wilkie (1954-), nageur écossais ;
 David Wilkie (1974-), joueur de hockey sur glace américain.